

Sigle 
 Diode-transistor logic: schema di circuito integrato
 Dynamic Template Language: meccanismo di creazione dei modelli utilizzato da OTRS
 Delegato tecnico locale: funzionario investito di un incarico tecnico da un comitato locale della Croce Rossa Italiana
 Direzione territoriale del lavoro: articolazione territoriale periferica, in genere di ambito provinciale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha sostituito dal 2011 la Direzione provinciale del lavoro

Codici 
 DTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Detroit Lakes (Minnesota), Stati Uniti